{{Ficha de campeonato
|nombre         = Copa Mundial de BéisbolSub-18
|tipo          = XXVII Copa Mundial de Béisbol Sub-18
|imagen         = 
|imagen_tamaño  = 
|imagen_pie     = 
|ubicación      = Osaka,  
|deporte        = béisbol
|fecha          = 28 de agosto - 6 de septiembre
|participantes  = 12 equipos (5 continentes)
|partidos       = 50
|defensor del título = 
|primero        = |segundo        = 
|tercero        = 
|cuarto         = 
|mejor_jugador  =  Nick Pratto
|anterior       = Taichung 2013
|actual         = Osaka 2015
|siguiente      = Thunder Bay 2017
|página web     = http://www.wbsc.org/es/tournaments/2015-u18-baseball-world-cup/
}}
La Copa Mundial de Béisbol Sub-18 2015 fue una competición de béisbol internacional que se disputó en Osaka, Japón, del 28 de agosto al 6 de septiembre organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol.

 Sistema de competición 
El torneo contó con tres fases divididas de la siguiente manera:Primera ronda: Los doce participantes fueron divididos en dos grupos de 6 equipos cada uno, clasificando a la Súper Ronda los tres primeros de cada grupo, mientras que los tres últimos de cada grupo disputaron una ronda de Consolidación para definir su posición en el torneo.Ronda de consolación: Los tres equipos eliminados del grupo 1 de la primera fase se enfrentaron contra cada uno de los tres equipos eliminados del grupo 2, sumándose así los 3 juegos de cada equipo en esta ronda y los dos juegos en la primera ronda contra los otros dos equipos eliminados de su mismo grupo, para definir su posición en el torneo del puesto 7° al 12°.Súper ronda: Los tres equipos clasificados del grupo 1 de la primera fase se enfrentaron contra cada uno de los tres equipos clasificados del grupo 2, sumándose así los 3 juegos de cada equipo en esta ronda y los dos juegos en la primera ronda contra los otros dos equipos clasificados de su mismo grupo, para definir su posición en el torneo del 5° al 6°Finales''': El equipo que finalizó en el 1° lugar de la Súper Ronda se enfrentó ante el equipo del 2° lugar por la medalla de oro y plata, mientras el 3° y 4° lugar se enfrentaron por la medalla de bronce.

Equipos 

Los siguientes 12 equipos calificaron para el torneo. Entre paréntesis, su posición en el ranking para el mes de agosto de 2015ː

Ronda de apertura 
Disputada del 27 de agosto al 2 de septiembre en cinco jornadas.

Grupo A 

 – Clasificados a la Súper Ronda.
 – Juegan la Ronda de Consolación.

 Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC +09:00

Grupo B 

 – Clasificados a la Súper Ronda.
 – Juegan la Ronda de Consolación.

 Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC +09:00

Ronda de consolación 
Disputada del 3 al 6 de septiembre por los equipos que no clasificaron a la Súper ronda para definir su posición en el torneo.

 Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC +09:00

Súper ronda 
Disputada del 3 al 5 de noviembre por los tres primeros equipos de cada grupo en la primera ronda.

 – Jugaron la final del Campeonato Mundial.
 – Jugaron por el 3.º Puesto.

 Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC +09:00

Tercer lugar 
Disputado por los equipos que ocuparon el 3° y 4° lugar en la Súper Ronda.

Final 
Disputada entre los equipos que ocuparon el 1° y 2° lugar de la Súper Ronda.

Posiciones finales

Véase también 
Copa Mundial de Béisbol Sub-23
Copa Mundial de Béisbol Sub-18
Copa Mundial de Béisbol Sub-15

Referencias 

2015
Béisbol en 2015
Deporte en Osaka
Béisbol en Japón
Deporte en Japón en 2015